A2 road steht für:
 A2 road (England), Straße in England
 A2 road (Nordirland), Straße in Nordirland